Цянь Цуньсю́нь (, , также известен как T. H. Tsien; 1910—2015) — американский синолог и библиотекарь китайского происхождения.

Известен своими исследованиями истории китайской книги, китайской библиографии, а также истории бумаги и печати в Китае. Также стал широко известен тем, что рисковал своей жизнью, чтобы контрабандным путём вывезти десятки тысяч редких книг за пределы оккупированного Японией Китая во время Второй мировой войны.

Биография 
Родился 11 января 1910 года в области Тайчжоу провинции Цзянсу в семье, происходящей от , основателя государства . Его отец Цянь Вэйчжэнь был известным исследователем буддизма, а его прадед Цянь Гуйсэнь являлся членом Академии Ханьлинь.

Цянь Цуньсюнь начал свое образование с частным репетитором в 1916 году, затем поступил в начальную школу №2 уезда Тайсянь (после Синьхайской революции в Китае были упразднены области, поэтому область Тайчжоу была преобразована в уезд Тайсянь). Продолжив образование в школе следующей ступени он начал заниматься политической деятельностью. По окончании школы в 1925 году присоединился к «Молодёжному обществу» в и редактировал выпускаемый им журнал. За свою политическую деятельность Цянь Цуньсюнь и его коллеги были арестованы, но семье удалось добиться его освобождения, при этом директор школы был казнен. Цянь Цуньсюнь не рискнул оставаться в уезде Тайсянь и уехал в Нанкин — в родные места он больше не возвращался никогда. В 1927 году он записался в армию, участвовал в Северном походе гоминьдановской Национально-революционной армии Китая под руководством Чан Кайши.

В 1928 году Цянь Цуньсюнь поступил в Нанкинский университет, окончил его в 1932 году, получив учёную степень магистра библиотечного дела. Работал в библиотеке Шанхайского университета транспорта, затем — в Нанкинском филиале Национальной библиотеки Китая. В начале 1937 года по инициативе Национальной библиотеки Цянь Цунсюнь был переведён в филиал в Шанхае, где курировал большую группу редких книг и рукописей, которые правительство Китая отправило туда в 1931 году, когда японская армия вторглась в Маньчжурию.

Во время Второй мировой войны, из-за возникшей угрозы потери таких редких книг, упаковал около  для отправки в США на хранение. Чтобы избежать японской конфискации, он декларировал их как новые книги и отправлял небольшими партиями, когда на дежурстве находился дружелюбный китайский таможенник. Позже Библиотека Конгресса микрофильмировала эту коллекцию книг.

После окончания войны Цянь был отправлен в 1947 году в Соединенные Штаты, чтобы организовать репатриацию этих книг. Однако гражданская война в Китае помешала возврату книг и его собственному возвращению в Китай. В середине 1960-х годов Соединенные Штаты передали книги Тайваню. В настоящее время они находятся в Музее императорского дворца в Тайбэе.

Профессор китайского языка Чикагского университета  пригласил Цянь Цуньсюня на работу в университет, где китайский специалист библиотечного дела работал в Библиотечной школе (Library School) и вскоре стал куратором Дальневосточной библиотеки (Far Eastern Library) и преподавателем китайской литературы на кафедре восточных языков и литературы. Он также получил степень магистра и доктора в библиотечной школе, а в 1957 году был удостоен степени Ph.D — его диссертация «Written on Bamboo and Silk:The Beginnings of Chinese Books and Inscriptions» была опубликована издательством Чикагского университета в 1962 году.

Цянь Цуньсюнь был удостоен наград Нанкинского и Чикагского университетов, а также Национальной библиотеки Китая. В 2007 году Нанкинский университет назвал в его честь свою библиотеку, которой Цуньсюнь подарил около тысячи книг из собственной коллекции.

Умер 9 апреля 2015 года в Чикаго. Был похоронен рядом с женой на кладбище Concordia Cemetery в городе Форест-Парк, штат Иллинойс.

Был женат с 1936 года на Сюй Вэнь-чин — одном из первых учителей китайского языка в Чикагском университете. У них было три дочери.

Литература 
 Roy, David Tod (1978). Ancient China: Studies in Early Civilization. Hong Kong: Chinese University Press. ISBN 9622011446.

Примечания

Ссылки 
 Tsuen-hsuin Tsien, influential Chinese librarian, dies at 105
 Obituary for Tsuen-hsuin (T.H.) Tsien (1909—2015)

Выпускники Нанкинского университета
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Высшей библиотечной школы Чикагского университета
Преподаватели Чикагского университета
Библиотекари США
Столетние долгожители США